Тирольское графство (; ) — в прошлом графство в Центральной Европе в регионе Тироля, которое до 1861 года относилось к земле Форальберг. Главными городами были Мерано (с XIV века по 1849 год) и Инсбрук (1849—1918).

Одно из государств Священной Римской империи начало своё существование около 1140 года. Первоначально графство находилось под юрисдикцией графов Тироля, но в 1253 году было унаследовано графами Гориции, а в 1363 — стало частью австрийского дома Габсбургов.

Литература 
 Ignatz de Luca: Die gefürstete Graffschaft Tyrol. In: Geographisches Handbuch von dem Oestreichischen Staate. 2. Band Die im östreichischen Kreise gelegenen Länder. Verlag Johannes Paul Krauß, Wien 1790, S. 335—502.
 AA. VV., Il sogno di un Principe. Mainardo II e la nascita del Tirolo, Giorgio Mondadori, Milano 1995.
 Marius De Biasi, Il Sudtirolo dalla Contea alla Heimat, Praxis3, Bolzano 2008.
 Josef Nössing-Heinz Noflatscher (a cura di), Storia del Tirolo, Provincia Autonoma di Bolzano, 1986.

Светские княжества Священной Римской империи
Государства в истории Австрии